Juan Federico de Wurtemberg (en alemán, Johann Friedrich von Würtemberg; Montbéliard, 5 de mayo de 1582-18 de julio de 1628) fue el 7º duque de Wurtemberg, que gobernó desde el 29 de enero de 1608 hasta su muerte el 18 de julio de 1628 mientras iba de camino a Heidenheim.

Biografía 
Juan Federico de Wurtemberg era el mayor de los hijos del duque Federico I de Wurtemberg y de Sibila de Anhalt. Nació en el Castillo de Montbéliard, que abandonó a la edad de cuatro años cuando su familia trasladó su residencia a Stuttgart.

Juan Federico contrajo matrimonio con Bárbara Sofía de Brandeburgo (16 de noviembre de 1584-13 de febrero de 1636), hija del elector Joaquín Federico de Brandeburgo. Para conmemorar su matrimonio el 5 de noviembre de 1609, decoró el castillo de Urach, convirtiendo la '"habitación de oro" en uno de los mejores ejemplos de salas de banquetes renacentistas en Alemania.

Juan Federico y su esposa tuvieron los siguientes hijos:
 Enriqueta (12 de diciembre de 1610-18 de febrero de 1623).
 Federico (15 de marzo de 1612-12 de junio de 1612).
 Antonia (24 de marzo de 1613-1 de octubre de 1679).
 Everardo III (16 de diciembre de 1614-2 de julio de 1674), duque de Wurtemberg.
 Federico (19 de diciembre de 1615-24 de marzo de 1682), duque de Wurtemberg-Neuenstadt.
 Ulrico (15 de mayo de 1617-5 de diciembre de 1671), duque de Wurtemberg-Neuenbürg.
 Ana Juana (13 de marzo de 1619-5 de marzo de 1679).
 Sibila (4 de diciembre de 1620-21 de mayo de 1707).
 Eberthal (4 de septiembre de 1623-9 de enero de 1624).

Juan Federico era un gobernante bien intencionado y amante de la paz, pero a menudo mostró un número de debilidades personales y a menudo estuvo mal equipado para afrontar los desafíos de su era. A pesar de esto, restauró la constitución (que había sido suspendida por su padre, Federico I, sujeta a cambios que nunca fueron implementados). También restauró el poder de los consejos del duque Luis (que habían sido abolidos por Federico I). Más importante es que condenó al canciller de Federico, Matthäus Enzlin, a una fortaleza de por vida por malversación y extorsión, sometiéndole más tarde a juicio por alta traición por el que fue ejecutado en la plaza del mercado en Urach en 1613. No obstante, realizó pocos avances en los asuntos dentro de la casa ducal. De hecho, el ducado se encontró con una deuda creciente llevando a un indomable debate dentro de la familia e incluso entre los sirvientes y finalmente a problemas con la acuñación de moneda.

Juan Federico continuó las prolongadas negociaciones mantenidas por su padre con otros príncipes evangélicos, resultando en conversaciones en Auhausen, cerca de Nördlingen, en mayo de 1608, y la subsiguiente firma de la Unión de Auhausen. En 1621 se movió con un ejército unionista a la región del Palatinado, aunque la alianza se desmoronó ese mismo año con poco que mostrar por sus esfuerzos.

El duque Juan Federico continuó jurando lealtad a la unión. En la batalla de Wimpfen (26 de abril de 1622), el margrave Jorge Federico de Baden-Durlach, fue derrotado por el mariscal Tilly y el hermano menor del duque cayó en la batalla. A pesar de un acuerdo de neutralidad, los victoriosos de esta batalla continuaron saqueando las regiones noroccidentales del duque y en los años que siguieron sufrió repetidamente de dañosos raids y asentamientos.

El 28 de mayo de 1617, Juan Federico entró en un acuerdo con varios de sus hermanos; el mayor de sus hermanos más pequeños, Luis Federico, recibió el condado de Montbéliard —todavía no totalmente independiente del Ducado de Wurtemberg—. El siguiente hermano, Julio Federico, heredó los territorios con recién soberanía de Brenz y Weiltingen, llevando a la creación de dos nuevas ramas en el Ducado; la líneas jóvenes de Württemberg-Mömpelgard (extinguida en 1723) y Württemberg-Weiltingen (extinguida en 1792). Sus demás hermanos, Federico Aquiles y Magnus, heredaron los castillos de Neuenstadt y Neuenbürg respectivamente. Ya que estos últimos hermanos eran solteros, cuando murieron sus posesiones subsiguientemente fueron devueltas a la línea principal del ducado.

Ancestros

Referencias 
 Paul Sauer: Herzog Friedrich I. von Württemberg 1557–1608. Ungestümer Reformer und weltgewandter Autokrat. Stuttgart 2003.
 Harald Schukraft: Kleine Geschichte des Hauses Württemberg. Silberburg publishing, Tübingen, 2006, 
 Das Haus Württemberg – ein biographisches Lexikon, Kohlhammer Stuttgart 1997, 
 German archives: page from ADB 
 Bernd Ottnad (1974), "Johann Friedrich", Neue Deutsche Biographie (NDB) (en alemán), 10, Berlín: Duncker & Humblot, pp. 543-544;
 Paul Friedrich von Stälin (1881), Johann Friedrich, Herzog von Würtemberg, Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (en alemán), 14, Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 441-442

Duques de Wurtemberg del siglo XVII
Nacidos en Montbéliard